Апарина — русская фамилия. Известные носители:

 Апарина, Алевтина Викторовна (1941—2013) — депутат.
 Апарина, Марфа Петровна (?—1800) — схимонахиня Православной Российской Церкви, преподобная.